Le nom de Pickett est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Bobby Pickett (1938-2007), acteur, compositeur et scénariste américain.
 Elizabeth Pickett Chevalier (1896-1984), auteure américaine.
 Fermen Layton Pickett (1881-1940), botaniste américain.
 George Pickett (1825-1875), militaire américain.
 Jamorko Pickett (1997-), joueur de basket-ball américain.
 Joseph Pickett (1848-1918), peintre américain.
 Kenny Pickett (1998-), joueur de football américain américain.
 Leiston Pickett (1992-), nageuse australienne.
 Philip Pickett (1950-), musicien britannique
 Reg Pickett (1927-2012), footballeur anglais.
 Wilson Pickett  (1941-2006), chanteur américain.

Toponymie 
 Pickett, zone non incorporée du Kentucky (États-Unis).